Ла Ваина има више значења:

 Ла Ваина (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ваина, Санта Ана (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ваина (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ваина (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ваина (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ваина (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику